Фёдор Фёдорович Бегер:
 Бегер, Фёдор Фёдорович (1754—1813) — обер-бергмейстер, член пермского горного начальства.
 Бегер, Фёдор Фёдорович (1790—1861) — горный инженер, генерал-лейтенант, директор Департамента горных и соляных дел, Томский губернатор.